Алексей Иванович Воево́да (род. 9 мая 1980, Калиновица, Варвинский район, Черниговская область, УССР, СССР) — российский бобслеист и армрестлер, серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года в четвёрках, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в двойках, чемпион мира 2011 года в двойках. До перехода в бобслей стал трёхкратным чемпионом мира и трёхкратным победителем Кубка мира (Nemiroff) среди профессионалов по армрестлингу.

С 2016 года — депутат Государственной думы от партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Бобслей 
Профессиональный бобслеист с 2002 года. На Олимпийских играх 2006 года в Турине Воевода вместе с Филиппом Егоровым, Алексеем Селивёрстовым и Александром Зубковым в составе экипажа-четвёрки завоевал серебряную медаль.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере в составе экипажа двойки с Зубковым завоевал бронзовую медаль. После Олимпиады Алексей Воевода объявил о завершении карьеры бобслеиста, но заявил, что в спорте он остается.

Алексей Воевода воссоединился в составе экипажа на Олимпийских играх в Сочи всего лишь за месяц до стартов.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевал две золотые медали — в составе экипажа-двойки во главе с Александром Зубковым и в составе экипажа-четверки так же во главе с Зубковым. Но в декабре 2017 года решением МОК лишён наград за нарушение антидопинговых правил.

В 2015 году Воевода заявил, что после Олимпийских игр в Сочи уходит из бобслея в армрестлинг: «Цыпленков и Пушкарь уже заскучали без меня». Придерживается вегетарианской диеты, утверждая, что отказ от мяса помог ему улучшить спортивные результаты и самочувствие.

Армрестлинг 
24 февраля 2016 года, вернувшись в соревновательный армрестлинг, проиграл 6-ти раундовый армфайт ветерану армрестлинга Тиму Бреснану.

Политическая деятельность 
По итогам праймериз, выдвинут кандидатом в депутаты Государственной думы РФ по партийному списку «Единой России» от Краснодарского края под номером 8, после Выборов 18 сентября 2016 стал депутатом Госдумы, где является членом фракции «Единая Россия» и Комитета по экологии и охране окружающей среды.

Законотворческая деятельность 
С 2016 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VII созыва, выступил соавтором 52 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

Дисквалификация 
18 декабря 2017 года решением Международного олимпийского комитета за нарушение антидопинговых правил лишен двух золотых медалей Олимпийских игр 2014 года в Сочи и пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх. 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд заменил решение о пожизненном отстранении от Олимпийских игр на отстранение на одни Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Награды и спортивные звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 февраля 2014 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 марта 2010 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXI Олимпиады 2010 года в Ванкувере
 Заслуженный мастер спорта России сразу по двум видам спорта — армрестлингу (2004) и бобслею (2006).
 Звание «Почётного гражданина г. Сочи» — (ноябрь 2010 года).
 Герой труда Кубани (18 февраля 2014 года)

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль на Sports Reference
 Профиль на сайте зимних Олимпийских игр 2010 года
 Видео поединков Алексея Воеводы

Бобслеисты России
Армрестлеры России
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бобслеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по бобслею
Чемпионы Европы по бобслею
Спортсмены нескольких видов спорта
Почётные граждане Сочи
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Бобслеисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил